Кэтрин Кросби (, урожденная Олив Кэтрин Грандстафф (Olive Kathryn Grandstaff), выступала также под сценическим именем Кэтрин Грант (Kathryn Grant), род. 25 ноября 1933) — американская актриса и певица.

Родилась в Хьюстоне, штат Техас. В 1955 году она окончила Техасский университет в городе Остине со степенью бакалавра изобразительных искусств. В юном возрасте выиграла несколько конкурсов красоты в родном штате Техас, что открыло ей дверь в Голливуд в 1954 году. За годы своей карьеры в кино она снялась в таких фильмах, как «История в Феникс-сити» (1955), «Бурная вечеринка» (1956), «Братья Рико» (1957), «Мистер Кори» (1957), «Седьмое путешествие Синдбада» (1958) и «Анатомия убийства» (1959). 

В 1957 году она стала второй женой Бинга Кросби, который был на тридцать лет старше её. Впоследствии у них родилось трое детей: Гарри (актёр, 1958), Мэри Фрэнсис (актриса, 1959) и Натаньель (игрок в гольф, 1961). После замужества она почти прекратила сниматься, посвятив себя семье. Их брак оборвался на двадцатом году совместной жизни, когда Бинг Кросби умер в Испании во время игры в гольф. В 2000 году Кросби вышла замуж за Мориса Уильяма Салливана, вместе с которым в 2010 году она попала в автокатастрофу, в которой её муж погиб, а она сама получила серьёзные травмы.

Примечания

Ссылки